Saho bezeichnet
 Saho (Sprache), eine Sprache in Äthiopien und Eritrea
 Saho (Volk), eine Volksgruppe in Äthiopien und Eritrea

Saho ist der Familienname folgender Personen:
 Antouman Saho, gambischer Politiker
 Momadu Lamin Saho (1932–1993), gambischer Politiker und Rechtsanwalt
 Momodou Bamba Saho (* 1962), gambischer Ökonom
 Sona Saho, gambische Leichtathletin

 Umar Saho (* 2000), spanischer Fußballspieler